Protivín – città della Repubblica Ceca
 Protivin – comune degli Stati Uniti d'America